Десять кораблей  Королевского флота назывались HMS Berwick, в честь северо-английского города Берик:

 HMS Berwick — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1679, перестроен в 1700, разоружен в 1715; разобран в 1742.
 HMS Berwick — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1723; разоружен в 1743; разобран в 1783.
 HMS Berwick — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1743; разобран в 1760.
 HMS Berwick — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1775; сражался при острове Уэссан; при Доггер-банке; захвачен французами в 1795; отбит при Трафальгаре, после битвы затонул.
 HMS Berwick — торговый корабль; спущен на воду в 1780; закуплен в 1781; переименован в HMS Sirius в 1786, когда после пожара был перестроен в корабль 6 ранга; разбился в 1790.
 HMS Berwick — бывший испанский San Juan Nepomuceno; захвачен при Трафальгаре; ненадолго переименован в HMS Berwick, затем переименован в HMS San Juan; использовался на рейдовой службе до 1816; продан в 1818.
 HMS Berwick — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1809; разобран в 1821.
 HMS Berwick — броненосный крейсер типа Monmouth; спущен на воду в 1902; отправлен на слом в 1920.
 HMS Berwick (65) — тяжёлый крейсер типа County спущен на воду в 1926; отправлен на слом в 1948.
 HMS Berwick (F115) — фрегат типа Rothesay; спущен на воду в 1961; потоплен в качестве мишени в 1986.